Околодок (Околоток) — окружающая местность, окрестность (в разговорном языке). Кроме того, название населённых пунктов в России:

 Околодок — деревня в Ракульском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Околодок — деревня в Хаврогорском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.